William Newman est le nom de plusieurs personnalités :
 William Mendel Newman (1902-1977), médiéviste américain
 William Newman (1928-1988), homme politique canadien en Ontario
  (1934-2015), acteur américain (Mrs Doubtfire)
 William R. Newman (né en 1955), historien des sciences américain

voir aussi :
 Will Newman, réalisateur américain (Hotel California, ).